Сент-Ір'є́-ле-Дежала́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Ліможа, 27 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 393,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Ір'є-ле-Дежала
 Сент-Ір'є-ле-Дежала на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Ір'є-ле-Дежала на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ір'є-ле-Дежала на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез